Маркос Драгумис () е гръцки писател, политик и публицист.

Биография 
Роден е в 1926 година. Принадлежи към голямото семейство Драгумис, син на Николаос Драгумис и Амарилида Зану и е внук на Клеантис Занос. Учи медицина и се включва в лявото движение по това време, в резултат на което е заточен в Ай Стратис за две години. В 1957 година участва в парламентарните избори с Обединената демократична левица, с която е избран. Той обаче подава оставка в полза на Стаматис Меркурис, за да се спре преследването му. През 60-те години участва в движението за мир.

В 1966 година се установява в Англия, за да напише дисертацията си, която прекъсва, за да се посвети на борбата срещу диктатурата. От 1970 година категорично застава на либерални позиции, като паралелно критикува социализма.. След падането на хунтата, поема длъжността пресаташе в гръцките посолства в Лондон, Варшава и други както и директор на Гръцката преводаческа служба на Европейския съюз в Брюксел.

Бил е редовен сътрудник на вестниците „Авги“, „Атинс Дейли Нюз“ и „Демократик Чейндж“, както и „Икъномик Поуст“. Превеждал различни произведения, а изследванията му са публикувани в историко-политически списания. Автор е на няколко книги, включително „Пътят към либерализма“ (1991), които издава под лиценз Криейтив Комънс.

Умира на 2 юли 2011 година в Атина и е погребан в Първо атинско гробище. Центърът за либерални изследвания „Маркос Драгумис“ носи неговото име.

Родословно дърво

Бележки 

Гръцки писатели
Гръцки журналисти
Маркос Драгумис
Починали в Атина
По произход от Богатско
Гръцки политици